Tattoo – z ang. tatuaż
 t.A.T.u. – rosyjski zespół grający muzykę elektroniczną i pop-rockową

 Albumy muzyczne
 Tattoo – pierwszy album studyjny polskiego zespołu rapcore'owo-numetalowego AmetriA
 Tattoo – piąty album studyjny gitarzysty bluesowego Rory’ego Gallaghera
 Tattoo – minialbum zespołu The Boyz

 Utwory muzyczne
 „Tattoo” – utwór The Who z albumu The Who Sell Out
 „Tattoo” – singel Jordin Sparks z jej debiutanckiego albumu zatytułowanego Jordin Sparks
 „Tattoo” – singel Van Halen promujący album A Different Kind of Truth
 „Tattoo” – singel Loreen